Duktus (z lat.  = cesta, vedení) může znamenat:

 v polygrafii: výraznost kresby písma vyjádřená poměrem tloušťky tahů k výšce písmen
 v paleografii: podoba písma, jež vyplývá z posloupnosti kresebných tahů
 v lékařství: vývod, průchod, kanálek